Bor (element), kemijski element
 Bor (biljni rod), Pinus, rod drveća iz porodice Borovke
 Obični bor
 Crni bor
 Bor (pleme), Dinka pleme u Sudanu.
 Bor (mitologija), lik iz nordijske mitologije

Naselja:
 Bor (grad), grad u Srbiji
 Bor (Berane, Crna Gora), naselje u općini Berane, Crna Gora
 Bor (Nižnjenovgorodska oblast, Rusija), grad u Rusiji